Замкнутая кровеносная система — кровеносная система, в которой кровь течёт исключительно по сосудам. 

Замкнутую кровеносную систему имеют  некоторые беспозвоночные (например, дождевой червь), все позвоночные животные и человек. Членистоногие, моллюски и низшие хордовые имеют незамкнутую кровеносную систему.  Кишечнополостные, губки, плоские черви не имеют кровеносной системы.

Движение крови в замкнутой кровеносной системе обеспечивается постоянным сокращением сосудистых утолщений. У животных с замкнутой кровеносной системой кровь движется по сосудам и обмен веществ между кровью и тканями совершается через их стенки.

Литература